El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2021, oficialment anomenat com a Gran Premio Red Bull de España, serà la quarta cursa de la temporada 2021 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 30 d'abril a 2 de maig de 2021.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial de la MotoGP 

2021
Espanya